Seppia – genere di molluschi
 Seppia – la più diffusa tra le specie appartenenti a tal genere, nota anche come seppia comune
Seppia – tonalità di colore scuro
Seppia – antica famiglia (gens) romana
Mauro Seppia – politico italiano